Mentální znamená duševní či myšlenkový ve vztahu k činnosti, či způsob myšlení a duševní činnosti. Může jít o:

 Mentální anorexie
 Mentální mapa (též myšlenková mapa)
 Mentální model
 Mentální retardace
 Mentální rezervace
 Mentální sport (též duševní sport)
 Mentální věk